Владимир Афанасьевич Агищев (1860—?) — русский военный  деятель, генерал-майор  (1917). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1879 году  после окончания Московского 2-го кадетского корпуса вступил в службу. В 1881 году после окончания Константиновского артиллерийского училища произведён в прапорщики и выпущен в 6-ю артиллерийскую резервную бригаду. В 1883 году произведён в подпоручики, в 1885 году  в поручики, в 1892 году в штабс-капитаны, в 1897 году в капитаны. В 1904 году  произведён в подполковники, командир батареи 38-й артиллерийской бригады.

С 1914 года участник Первой мировой войны, полковник, командир 2-го дивизиона 17-й артиллерийской бригады. В 1917 году произведён в генерал-майоры. 

9 марта 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием:

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами  (1906; ВП 13.10.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1910; ВП 17.10.1916)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1914; Мечи и бант к ордену — ВП 29.03.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 07.11.1914)
 Георгиевское оружие (ВП 09.03.1915)
 Высочайшее благоволение (ВП 08.07.1915)
 Высочайшее благоволение (ВП 17.08.1915)

Литература 
 
 
 по военному ведомству//Разведчик №1213, 28.01.1914 г.
 по военному ведомству//Разведчик  №1256, 25.11.1914 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1276, 21.04.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик  №1280, 19.05.1915 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид  №156, 1915 г.
 по военному ведомству//Русский Инвалид №186, 1915
 по военному ведомству//Русский Инвалид №239, 1915
РГВИА:  Ф.409. Оп.1. п/с 5772 (1907 г.)
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.27007. Л.151-154 (1914 г.)

Ссылки 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Второго Московского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского военного училища
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)